Jan Skowron (1945–2019) – rolnik, poseł na Sejm PRL VI kadencji
 Jan Skowron (1926–2021) – żołnierz francuskiego ruchu oporu i pułkownik ludowego Wojska Polskiego, dyplomata, kawaler orderu Virtuti Militari
 Jan Skowron (1885–1965) – malarz, literat